Constant (franc. konstan) může znamenat:

příjmení osob
 Alphonse Louis Constant (1810–1875) viz Eliphas Lévi – francouzský okultista
 Benjamin Constant (1767–1830) – švýcarsko-francouzský politik, spisovatel a teoretik liberalismu
 Kévin Constant (1987) – guinejský fotbalista
 Marius Constant (1925–2004) – francouzský skladatel a dirigent
 Paul Henri d'Estournelles de Constant (1852–1924) – francouzský diplomat, nositel Nobelovy ceny za mír
 Paule Constantová (1944) – francouzská spisovatelka

pseudonym
 Constant viz Muffler, finský DJ a producent